Krhov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Krhov, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Krhov, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina